Le Bonheur des autres peut faire référence à :

Théâtre 
 Le Bonheur des autres, pièce de théâtre avec Claire Nadeau.

Série télévisée 
 Le Bonheur des autres, série télévisée québécoise diffusée entre 1965 et 1967.
 Le Bonheur des autres, épisode de la série V comme vengeance, de Charles Bitsch (1990)

Cinéma 
 Le Bonheur des autres, film de Germaine Dulac sorti en 1918 ;
 Le Bonheur des autres, court-métrage français sorti en 1959 ;
 Le Bonheur des autres, film québécois de Jean-Philippe Pearson sorti en 2011.